Юрьев день

 Юрьев день — церковные дни памяти великомученика Георгия Победоносца.
 Юрьев день — славянское название дня 23 апреля (6 мая).
 Юрьев день — славянское название дня 26 ноября (9 декабря).
 Юрьев день — в России, день, когда крестьяне имели право на переход от одного помещика  к другому, 26 ноября (9 декабря).  
 «Юрьев день» — российский художественный фильм-драма Кирилла Серебренникова.

См. также 
 Юрьева ночь